Mangelia striosa är en snäckart som först beskrevs av C. B. Adams 1852.  Mangelia striosa ingår i släktet Mangelia och familjen kägelsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kägelsnäckor
striosa